Baidi bezeichnet:

 Baidi (Fengjie) (白帝镇), Großgemeinde des Kreises Fengjie der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing in der Volksrepublik China
 Baidi (Jingde) (白地镇), Großgemeinde des Kreises Jingde in der chinesischen Provinz Anhui
 Baidi (Nagarzê) (白地乡), Gemeinde des Kreises Nagarzê im Autonomen Gebiet Tibet in der Volksrepublik China
 Baidi (Einwohnergemeinschaft) (白帝社区), Einwohnergemeinschaft der gleichnamigen Großgemeinde in Chongqing
 Baidi (Tanahu), Ort in Nepal